Алексе́й Свири́дов: Свиридов, Алексей Александрович (1910—1983) — советский ветеринарный вирусолог и фармаколог.
 Свиридов, Алексей Андреевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Свиридов, Алексей Викторович (1965—2002) — российский писатель-фантаст, бард.
 Свиридов, Алексей Владимирович (род. 1977) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр.